Gianluca Arrighi
 Jean-Thomas Arrighi de Casanova (Corti, Còrsega, 1778 – París, 1853), general francès.
 Ludovico Vicentino degli Arrighi (Cornedo Vicentino, circa 1475 - 1527) fou un escriba del papa i tipògraf del Renaixement.
 Paulu Arrighi (Renno, 1895 - Marsella, 1975), escriptor i historiador cors.